Culfa bezeichnet:
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Culfa (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Culfa (Rayon)

Siehe auch:
 Julfa